Rodrigo Cristóbal Espín Villamarín (Latacunga, 21 de abril de 1963) un arquitecto, planificador. ecuatoriano Ex-Alcalde de la ciudad de Latacunga.

Responsable de construir el Centro de Rehabilitación Cotopaxi en su gestión y varias obras que impulsaron Latacunga

Biografía 
Nació el 21 de abril de 1963 en Latacunga, provincia de Cotopaxi latacungueño, del barrio "San Sebastián", los "shairucos". Es quinto hijo de los hermanos Espín Villamarín, su padre fue Cristóbal Leónidas Espín Alcocer, su madre es Flor María Carmelina Villamarín Villamarín, sus hermanos : José, Elvia, Luis, Edwin, Jorge,  Edison, y Miguel Espín Villamarín. Su esposa Laura del Carmen Díaz Álvarez, con quien tiene dos hijas, María de los Ángeles y Joshelin Elizabeth.

Formación académica 
PRIMARIOS:
 “Isidro Ayora” Latacunga.
SECUNDARIOS:
 Instituto Tecnológico “Vicente León” Latacunga.
SUPERIORES:
 Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Quito, 1981 - 1983
 Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador. Quito 1985 - 1991
 Escuela Politécnica Nacional. Quito 2001 - 2002
 Instituto de Posgrado de la Universidad “Cooperativa de Colombia”. Quito Mayo del 2007

Títulos obtenidos 
 Bachiller en H.H. M.M. especialidad físico matemático - 31 de julio de 1981
 Chofer profesional
 Arquitecto - 4 de diciembre de 1991
 Diplomado en formulación, evaluación y gestión de proyectos - enero del 2003
 Magíster en gerencia de resultados - 21 de diciembre del 2006

Alcaldía de Latacunga 2009 - 2014 
Fue elegido Alcalde de la ciudad de Latacunga para el periodo 2009-2014, un 31 de julio del 2009; se realizó la entrega de credenciales en el Tribunal Provincial Electoral, en compañía de los señores concejales: Fabián Sampedro, José Fernández y Washington Ocaña.

Obras publicadas 
Libro 
 Memorias - Rodrigo Espín

Referencias 

Alcaldes de Latacunga
Políticos de Ecuador